Baneling peut faire référence à :

 Baneling est le nom des agents du Gardien dans L'Épée de vérité une série de livres et la série télévisée qui en est inspirée :  : L'Épée de vérité ;
] est une parodie, produite par  et Kurt Hugo Schneider en , de  de Justin Bieber en référence à  ayant fait plus de  de vues sur Youtube depuis sa sortie.